Das Herreneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1947 war ein Tenniswettbewerb in Vancouver.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Quelle 
 The Vancouver Sun, Ausgaben vom 22 bis 28. Juli 1947 und weitere zeitgenössische kanadische Zeitungen

Anmerkungen 

Tennisturnier in Vancouver
Tennisturnier 1947